Stenotritus  — род пчёл из семейства Stenotritidae. Эндемики Австралии. Включает около 10 видов. Ранее (до McGinley, 1980) рассматривались в составе семейства Colletidae.

Описание 
Длина тела 12—15 мм. Пушистые быстролетающие пчёлы с примитивно устроенным ротовым аппаратом. Гнездятся в почве.

 Stenotritus elegans Smith, 1853
 Stenotritus elegantior Cockerell, 1921
 Stenotritus ferricornis (Cockerell, 1916)
 Stenotritus greavesi (Rayment, 1930)
 Stenotritus murrayensis (Rayment 1935)
 Stenotritus nigrescens (Friese, 1924)
 Stenotritus nitidus (Smith, 1879)
 Stenotritus pubescens (Smith, 1868)
 Stenotritus rufocollaris (Cockerell, 1921)
 Stenotritus splendidus (Rayment, 1930)
 Stenotritus victoriae (Cockerell, 1906)

Примечания

Литература 
 Almeida, E. A. B. & B. N. Danforth. (2009). Phylogeny of colletid bees (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae) inferred from four nuclear genes. Molecular Phylo. Evol. 50(2): 290-309.
 McGinley, R. J. (1980). Glossal morphology of the Colletidae and recognition of the Stenotritidae at the family level. J. Kansas Entomol. Soc. 53:539-552.
 McGinley, R. J. (1981). Systematics of the Colletidae based on mature larvae with phenetic analysis of apoid larvae, Hymenoptera: Apoidea. Univ. Calif. Publ. Entomol. 91:i-xvi, 1-307.
 Michener C. D. (2000). The Bees of the World, Johns Hopkins University Press.

Ссылки 
 Stenotritidae

Пчёлы
Насекомые Австралии
Роды пчёл